Аббревиатуры:
 Всемирный торговый центр
 Вашингтонский теологический консорциум